Llista de monuments de Bigues i Riells inclosos en l'Inventari del Patrimoni Arquitectònic Català per al municipi de Bigues i Riells (Vallès Oriental). Inclou els inscrits en el Registre de Béns Culturals d'Interès Nacional (BCIN) amb la classificació de monuments històrics i els béns culturals d'interès local (BCIL) de caràcter arquitectònic.

|}

Referències 

 Cercador de l'Inventari del Patrimoni Arquitectònic
 Mapa de patrimoni cultural, de la Diputació de Barcelona.
 Catàleg de béns a protegir, Pla d'Ordenació Urbanística Municipal.

Bigues I Riells
 00Llista